Where Do You Go (canção de Cher)
Where Do You Go (canção de La Bouche)

Desambiguação